Мархлевск — название нескольких населённых пунктов, данное в честь польского коммуниста Юлиана Мархлевского.

 Белоруссия 

 Мархлевск — деревня в Хойникском районе Гомельской области.

 Украина 
 Мархлевск — с 1925 по 1944 г. название посёлка городского типа Довбыш в Барановском районе Житомирской области.